Бернар де ла Віль де Ласепед (1756—1825) — французький політичний діяч та науковець-іхтіолог.

Ласепед — затока в штаті Південна Австралія.
 Ласепед — острови Кімберлійського узбережжя Західної Австралії.

Ласепед (Лот і Гаронна) — муніципалітет в регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.